Bei den Asienspielen 2010 in der chinesischen Metropole Guangzhou wurde vom 21. bis zum 23. November ein Siebener-Rugby-Turnier mit neun Nationen ausgetragen.

Austragungsort war das Guangzhou University Town Stadium.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Spiele um die Plätze 5–8

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Medaillengewinner

Weblinks 
 Ergebnisse archiviert

7er-Rugby
Rugby 2010
Sportveranstaltung in Guangzhou